Trollsjön kan syfta på:
Trollsjön, Örkelljunga kommun – en insjö i Örkelljunga kommun
Trollsjön, Eslöv – en insjö i Eslöv

Se även
Trollsjön